Эрмес Аристотелес Ромеро Эспиноса (; родился 18 октября 1995 года в Калабосо, Венесуэла) — венесуэльский футболист, полузащитник клуба «Анкаран» и сборной Венесуэлы.

Клубная карьера 
Ромеро начал профессиональную карьеру в клубе «Карабобо». 12 января 2014 года в матче против «Льянерос» он дебютировал в венесуэльской Примере. 24 августа в поединке против «Депортиво Лара» Аристотелес забил свой первый гол за «Карабобо». В начале 2015 года Ромеро полгода на правах аренды выступал за «Монагас».

Летом 2015 года Аристотелес присоединился к «Депортиво Лара». 12 июля в матче против «Арагуа» он дебютировал за новую команду. Летом 2016 года Ромеро вернулся в «Карабобо».

В летом 2016 года Аристотелес перешёл в «Минерос Гуаяна». 3 июля в матче против «Депортиво Ла Гуайра» он дебютировал за новую команду. 16 июля в поединке против «Саморы» Ромеро забил свой первый гол за «Минерос Гуаяна». Летом 2017 года Аритотелес перешёл в итальянский «Кротоне». 25 октября в матче против «Ромы» он дебютировал в итальянской Серии A.

В начале 2018 года Ромеро на правах аренды перешёл в словенский «Анкаран».

Международная карьера 
4 июня 2017 года товарищеском матче против сборной США Ромеро дебютировал за сборную Венесуэлы, заменив во втором тайме Дарвина Мачиса.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Карабобо»
Игроки ФК «Монагас»
Игроки ФК «Депортиво Лара»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Минерос Гуаяна»